Krippen steht für:
 Krippen, linkselbischer Stadtteil von Bad Schandau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Krippen (Schiff, 1892), 1892 gebauter Raddampfer
 Krippen (Schiff, 1912), 1912 gebauter Raddampfer

Siehe auch:
 Krippe
 Crippen
 Kribben